Miejscowości w USA:
 Pierz – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
Gminy w USA:
 Pierz (ang. Pierz Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison